

Sigle

 HMT – Indica His Majesty's Troopship, cioè le Navi Trasporto Truppe della Royal Navy

Codici 
 HMT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hemet (Stati Uniti)